Ferula cossoniana är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Aimé Battandier. Ferula cossoniana ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
cossoniana